Het seizoen 1998/99 van de Belgische Tweede klasse ging van start op 19 augustus 1998 en de reguliere competitie eindigde op 9 mei 1998.  KV Mechelen werd kampioen. KFC Verbroedering Geel promoveerde via de eindronde.

Naamswijzigingen
 K. Patro Eisden wijzigde zijn naam in K. Maasland Maasmechelen.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste klasse voor de start van het seizoen:
 R. Antwerp FC
 Racing White Daring Molenbeek

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Derde klasse voor de start van het seizoen:
 KSK Roeselare (kampioen in Derde Klasse A)
 KFC Herentals (kampioen in Derde Klasse B)
 RCS Visétois (winnaar eindronde)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste klasse op het eind van het seizoen:
 KV Mechelen (kampioen)
 KFC Verbroedering Geel (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde klasse op het eind van het seizoen:
 KSV Waregem
 K. Sint-Niklase SK Excelsior

Eindstand

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, EP: eindronde voor promotie, ED: eindronde voor degradatie D: degradatie

Eindronde voor promotie

Degradatie-eindronde
Het team dat 16de eindigde, KMSK Deinze, speelde een eindronde met een aantal derdeklassers en ging daar van start in de tweede ronde van die eindronde.

Referenties
 

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2